Ettore Vivani – militare italiano
 Mario Vivani – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano